Niemcy:
 Rochlitz – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Mittelsachsen
 Rochlitz – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Mittelsachsen

Osoby:
 Johann Friedrich Rochlitz – niemiecki pisarz